Différentes batailles se déroulèrent à Cynoscéphales en Thessalie :
La bataille de Cynoscéphales (364 av. J.-C.) opposa Thèbes aux Thessaliens,
La bataille de Cynoscéphales (197 av. J.-C.) opposa les Romains aux Macédoniens.

Cynoscéphales